B 75 steht für:
 die Bundesstraße 75 in Deutschland
 die Glattjoch Straße in Österreich

B75 steht für:
 nach dem englischen Postleitsystem eine Hälfte des Distrikts West Bromwich

B-75 steht für:
 eine Variante des  US-amerikanischen Flugkörper „PGM-17 Thor“ für die zivile Raumfahrt, siehe Thor (Rakete)

B75